O Angoulême Charente Football Club é um clube de futebol francês. Sua sede fica na cidade de Angolema.

Títulos 
 (DH Centro-Oeste) :
1923, 1924, 1934, 1935, 1937, 1938, 1939

  (Taça Costa Verde) :
1967

Ligações externas
 Página Oficial

 
Clubes de futebol fundados em 1920
Fundações na França em 1920